

Personen
 Troilo Agnesi, 15de-eeuwse prelaat en bisschop
 Maria Gaetana Agnesi (1718-1799), Italiaans taalkundige, wiskundige en filosofe, zus van onderstaande 
 Maria Teresa Agnesi Pinottini (1720-1795), Italiaans componiste, zus van bovenstaande
 Luigi Agnesi (1833-1875), Belgisch bass/bariton en componist
 Alberto Agnesi (1980), Mexicaans theateracteur
 Nicolas Agnesi (1988), Frans rugbyspeler

Varia
 Kromme van Agnesi, wiskundige kromme vernoemd naar Maria Gaetana Agnesi
 16765 Agnesi, asteroïde vernoemd naar Maria Gaetana Agnesi
 Agnesi (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar Maria Gaetana Agnesi
 Agnesi (quadrangle), quadrangle op Venus vernoemd naar Maria Gaetana Agnesi